Campeonato Paraense  er den bedste fodboldliga i staten Pará, Brasilien.

Mestre 

1908 União Esportiva
1910 União Esportiva
1913 Remo
1914 Remo
1915 Remo
1916 Remo
1917 Remo
1918 Remo
1919 Remo
1920 Paysandu
1921 Paysandu
1922 Paysandu
1923 Paysandu
1924 Remo
1925 Remo
1926 Remo
1927 Paysandu
1928 Paysandu
1929 Paysandu
1930 Remo
1931 Paysandu
1932 Paysandu
1933 Remo
1934 Paysandu
1936 Remo
1937 Tuna Luso
1938 Tuna Luso
1939 Paysandu
1940 Remo
1941 Tuna Luso
1942 Paysandu
1943 Paysandu
1944 Paysandu
1945 Paysandu
1947 Paysandu
1948 Tuna Luso
1949 Remo
1950 Remo
1951 Tuna Luso
1952 Remo
1953 Remo
1954 Remo
1955 Tuna Luso
1956 Paysandu
1957 Paysandu
1958 Tuna Luso
1959 Paysandu
1960 Remo
1961 Paysandu
1962 Paysandu
1963 Paysandu
1964 Remo
1965 Paysandu
1966 Paysandu
1967 Paysandu
1968 Remo
1969 Paysandu
1970 Tuna Luso
1971 Paysandu
1972 Paysandu
1973 Remo
1974 Remo
1975 Remo
1976 Paysandu
1977 Remo
1978 Remo
1979 Remo
1980 Paysandu
1981 Paysandu
1982 Paysandu
1983 Tuna Luso
1984 Paysandu
1985 Paysandu
1986 Remo
1987 Paysandu
1988 Tuna Luso
1989 Remo
1990 Remo
1991 Remo
1992 Paysandu
1993 Remo
1994 Remo
1995 Remo
1996 Remo
1997 Remo
1998 Paysandu
1999 Remo
2000 Paysandu
2001 Paysandu
2002 Paysandu
2003 Remo
2004 Remo
2005 Paysandu
2006 Paysandu
2007 Remo
2008 Remo
2009 Paysandu
2010 Paysandu
2011 Independente
2012 Cametá
2013 Paysandu

Titler i rækkefølge efter titler 
Paysandu 45
Remo 42
Tuna Luso 10
União Esportiva 2
Independente og Cametá 1

Se også 
Copa FGF

Eksterne henvisninger 
Officiel hjemmeside

Fodboldligaer